Achternbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Achternbusch (1938–2022), deutscher Schriftsteller
 Naomi Achternbusch (* 1994), deutsche Schauspielerin